|-
| 125901 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125902 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125903 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125904 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125905 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125906 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125907 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125908 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125909 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125910 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125911 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125912 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125913 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125914 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125915 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125916 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125917 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125918 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125919 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125920 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125921 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125922 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125923 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125924 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125925 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125926 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125927 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125928 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125929 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125930 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125931 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125932 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125933 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125934 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125935 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125936 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125937 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125938 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125939 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125940 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125941 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125942 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125943 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125944 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125945 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125946 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125947 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125948 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125949 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125950 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125951 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125952 - ||  || 8 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125953 - ||  || 8 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125954 - ||  || 8 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125955 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125956 - ||  || 13 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125957 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125958 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125959 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125960 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125961 - ||  || 13 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125962 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125963 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125964 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125965 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125966 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125967 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125968 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125969 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125970 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125971 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125972 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125973 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125974 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125975 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125976 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125977 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125978 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125979 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125980 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125981 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125982 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125983 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125984 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125985 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125986 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125987 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125988 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125989 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125990 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125991 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125992 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125993 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125994 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125995 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125996 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125997 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125998 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125999 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 126000 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-